Benson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Constantine Walter Benson
 Bernard W. Benson
 Lyman David Benson
 Richard Hall Benson